Osoby o tym nazwisku:
 Federico Cesi – rzymskokatolicki duchowny
 Pierdonato Cesi – rzymskokatolicki duchowny
 Pierdonato Cesi – rzymskokatolicki duchowny
 Paolo Emilio Cesi – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 (8112) Cesi – planetoida z grupy pasa głównego asteroid